SVO:
 SVO (Subject, Verb, Object) — один из видов порядка слов в предложении.
 SVO — ИАТА-код аэропорта Шереметьево в Москве.